Afganistan
 Helmand (rijeka)
 Provincija Helmand